L'édition 2022 du tournoi de tennis de Córdoba se déroule du 31 janvier au 6 février, sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Autrichien Dominic Thiem, de l'Italien Fabio Fognini, des Serbes Laslo Djere et Miomir Kecmanović et de l'Uruguayen Pablo Cuevas. Ils sont respectivement remplacés par Nikola Milojević, Andrej Martin, Carlos Taberner, Holger Rune et Hugo Dellien.

Lauréats 
L'Espagnol Albert Ramos-Viñolas remporte le tournoi en battant en finale Alejandro Tabilo, issu des qualifications. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Santiago González et Andrés Molteni décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Andrej Martin et Tristan-Samuel Weissborn. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Córdoba
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Cordoba
Sport en Argentine en 2022
Tennis en février 2022